Amerikai Egyesült Államok
 Bancroft (Dél-Dakota)
 Bancroft (Idaho)
 Bancroft (Iowa)
 Bancroft (Kalifornia)
 Bancroft (Kentucky)
 Bancroft (Louisiana)
 Bancroft (Maine)
 Bancroft (Michigan)
 Bancroft (Minneapolis)
 Bancroft (Missouri)
 Bancroft (Nebraska)
 Bancroft (Nyugat-Virginia)
 Bancroft (Oregon)
 Bancroft (Wisconsin)
 Ausztrália
 Bancroft (Queensland)
 Kanada
 Bancroft (Ontario)